Acompsomyces — рід грибів родини Laboulbeniaceae. Назва вперше опублікована 1901 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 19.10.2019 налічує 7 видів роду Acompsomyces:

Примітки

Джерела 
 Thaxter, R. 1901. Preliminary diagnoses of new species of Laboulbeniaceae IV. Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences. 37:19-45 — P.37

Роди грибів
Laboulbeniomycetes